Buchanan steht für:
 Buchanan (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Buchanan ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buchanan (Colorado)
 Buchanan (Florida)
 Buchanan (Georgia)
 Buchanan (Iowa)
 Buchanan (Kalifornien)
 Buchanan (Kentucky)
 Buchanan (Michigan)
 Buchanan (Missouri)
 Buchanan (New York)
 Buchanan (North Dakota)
 Buchanan (Ohio)
 Buchanan (Oregon)
 Buchanan (Virginia)
 Buchanan (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin
 Buchanan Corner (Indiana)
 Buchanan Summit (Pennsylvania)

Countys in den Vereinigten Staaten:
 Buchanan County (Iowa)
 Buchanan County (Missouri)
 Buchanan County (Virginia)

In Kanada:

 Buchanan No. 304, eine Gemeinde in der Provinz Saskatchewan
 Buchanan (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

im NRHP gelistete Objekte:
 Buchanan County Infirmary, in Saint Joseph, Missouri, ID-Nr. 08001386
 Buchanan Downtown Historic District, in Buchanan, Michigan, ID-Nr. 09000678
 Buchanan Furnace, in Callensburg, Pennsylvania, ID-Nr. 91001129
 Buchanan Historic District, in Buchanan, Virginia, ID-Nr. 99000070
 Buchanan School, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002406
 Buchanan Street Historic District, in Hickman, Kentucky, ID-Nr. 90000779
 Buchanan-Hayter-Witherspoon House, in Mansfield, Texas, ID-Nr. 03000433

Orte in Liberia:
 Buchanan (Liberia)

Siehe auch:
 Buchanan Bay, Bucht in der Antarktis
 Buchanan Hills
 Buchanan-Passage, Meerenge in der Antarktis
 Buchanan Point, Landspitze in der Antarktis
 Buchanan Street
 Buchanan Township
 Lake Buchanan
 Clan Buchanan, schottischer Clan
 Buckhannon